Ucieczka na Górę Czarownic – powieść fantastyczna Alexandra Keya
 Ucieczka na Górę Czarownic – film z 1975 roku
 Ucieczka na Górę Czarownic – film z 1995 roku

Zobacz też 
 Góra Czarownic